Sauron bezeichnet:
 einen Charakter in Tolkiens Welt, siehe Figuren_in_Tolkiens_Welt#Sauron
 eine Spinnengattung aus der Familie der Baldachinspinnen
 den ehemaligen Sänger der polnischen Death-Metal-Band Decapitated
 den französischen Kunsthistoriker Gilles Sauron.